Макко́лган () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Макколган, Лиз (род. 1964) — шотландская легкоатлетка.
 Макколган, Питер (род. 1963) — североирландский легкоатлет.
 Макколган, Эйлиш (род. 1990) — британская легкоатлетка.

Примечания